Список портретов работы Валентина Александровича Серова включает перечисление живописных и графических работ в портретном жанре, созданных художником.

Портретный жанр являлся специализацией художника, и именно к нему принадлежит подавляющее большинство созданных мастером работ. Произведения эти, помимо техники, делятся по типу моделей. Наиболее роскошными, красочными и обычно крупноразмерными из них являются парадные «заказные портреты», которые Валентин Серов писал с представителей российской императорской фамилии, аристократии, купечества и интеллигенции — за гонорары. Другую группу портретов составляют изображения друзей и знакомых Серова, представителей круга интеллигенции, писатели, актёры, певцы — они отличаются более камерным характером. К этой же группе относятся портреты членов семьи Саввы Мамонтова — покровителя художника. Наконец, третьей, наиболее интимной группой изображений являются портреты членов семьи Серова, включая его кузенов Симоновичей-Львовых-Дервизов. Многих людей Серов рисовал по нескольку раз — в некоторых случаях, поскольку они были дороги (например, портреты невесты и затем жены), в других — в поисках верной композиции картины (например, Елизавета Красильщикова), в таких случаях обычно имеется одно финальное живописное произведение и несколько графических этюдов. Третьи обращались к нему неоднократно, уважая его как заказного портретиста (например, Зинаида Юсупова, Генриетта Гиршман). Многие предпочитали портретироваться у Серова семьями — помимо его собственной фамилии и семейства Мамонтовых стоит отметить цикл портретов Юсуповых, романовские портреты, Третьяковых, Бахрушиных и проч. Очень часто он писал портреты супругов. Также известны случаи создания Серовым посмертных портретов по фотографиям (портрет отца, А. Сапожников, Т. Мамонтов).

Одна особенность портретных замыслов Серова достойна внимания — исключительное разнообразие поз, неповторимость положений, посадок, поворотов, жестов. Люди все различны, почему коренным образом различна должна быть и построенность портретов… Серов берёт свою модель каждый раз по-другому, так, как не брал до этого ни одну из прежних, и так, как он находил это для неё наиболее характерным. Поэтому он сажает Ванду Ландовскую таким образом, чтобы её посадка, движение, наклон были для неё наиболее выразительными. Для портрета А.К. Бенуа берет только одну голову, чтобы фигура не помешала задуманной им тонкой характеристике выражения её лица, глаз и ужимки, а Семёнова-Тян-Шанского сажает по-стариковски, как ему в восемьдесят лет и подобает.
Перед началом большого, волнующего портрета Серов долго обхаживает свою модель, наблюдая её в жизни в различных условиях и обстановке — дома, в концерте, в гостях, на улице. Он делает обычно наброски в альбоме, намечающие общую идею портрета…
Не всё и не всегда ему удается. Он мечтал о большом портрете Шаляпина, в котором был бы передан весь многогранный облик его великого друга… он делает угольный рисунок во весь рост, в величину натуры. Им он недоволен: это только небольшая часть Шаляпина, а он задумал дать его всего. Так и не была осуществлена долго лелеянная мечта.
Из числа рисунков последнего года жизни, в которых видно всецело захватившее Серова стремление к упрощённости средств выражения, не последнее место должно быть отведено рисунку полуфигуры юной девушки, М. А. Ливен.
Но самым ярким примером стилевых исканий может служить известный портрет обнажённой Иды Рубинштейн.

Список 
Список создан на основе каталога Д. В. Сарабьянова и Г. С. Арбузова (1982) с дополнениями на основе каталога выставки в Третьяковской галерее 2015 года. Портреты, местонахождение которых неизвестно, помечены серым цветом фона. 

Многие произведения Серова, местонахождение которых считалось неизвестным, ныне открыто публикуются их владельцами — частными коллекционерами. Ряд портретов, тем не менее, известен только по чёрно-белым репродукциям либо вообще лишь по названию и описанию. На аукционах XXI века также появилось несколько работ художника, не учтённых Сарабьяновым — к их атрибуции стоит относиться с долей сомнения; в данную таблицу они включены только в случае публикации в российских научных исследованиях.

Живопись 
Техника: масло, темпера на холсте или картоне.

Графика 
Список графических портретов работы Серова априори является не полным.

Комментарии

Справка о портретированном

Источники

Библиография 
 
 
 

Серов